Хосе-Марьяно-Хименес (), более известен как просто Хименес () — город в Мексике, штат Чиуауа, входит в состав муниципалитета Хименес и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человек.

История 
Поселение было основано в 1753 году как военный острог под названием Санта-Мария-де-лас-Кальдас-де-Уахокилья. В 1826 году поселение было переименовано в честь одного из участников войны за независимость Мексики генерала , а в 1829 году получило статус города.

Примечания 

Города Чиуауа